Zeche Antonius steht für:

 Zeche Antonius (Essen), Steinkohlenbergwerk in Essen-Baldeney
 Zeche Antonius (Hattingen), Steinkohlenbergwerk in Hattingen-Bredenscheid, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Antonius, Kohlenzeche in Bantorf im Deister, Niedersachsen, siehe Kohlenzeche Antonia

Siehe auch:
 Grube Antonius
 Zeche Antonia
 Grube Antonia in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Antonschacht, Steinkohlengrube in Zauckerode, Sachsen